Фёдор Фёдорович Повалишин (07 сентября 1831, Зарайск — 10.02.1899) — контр-адмирал Российского императорского флота.

Семья 

Фёдор Фёдорович из знаменитого рода потомственных дворян Рязанской губернии Повалишиных.

Фёдор Фёдорович родился в городе Зарайск 7 сентября 1831 года в семье кавалера ордена Святого Георгия 4 степени капитана 2-го ранга в отставке Фёдора Никитича (1785—?) и Натальи Николаевны. Крещён того же числа в Ильинской церкви Зарайска. Восприемниками стали поручик Николай Васильевич Щепотьев и поручица Татьяна Никитична Чуфаровская.

Братья и сестра:
 Николай (1830—1890) — контр-адмирал, кавалер ордена Святого Георгия 4 степени, участник Обороны Севастополя 1854—1855.
 Иван (1833 — после 1904 года) — вице-адмирал, участник Крымской войны и польской кампании 1863—1864 годов, уездный предводитель дворянства
 Авдотья (1837—?)

Дети:
 Повалишин Дмитрий Фёдорович. В сл. с 1881, в класс. чине с 1883. ДСС с 1909. Поч. мировой судья Сычевского уезда./1.3.1916/.

Служба 
В 1830 году выпустился из Морского кадетского корпуса в мичманы.

В 1862 году в чине лейтенанта назначен старшим офицером на клипер «Всадник» под командованием капитан-лейтенанта Михаила Бирилёва.

25 января 1871 года приказом № 889 капитан-лейтенант Ф. Ф. Повалишин был назначен командиром клипера «Абрек», но уже 10 июня этого же года отчислен от должности.

В 1886 году произведён в чин контр-адмирала.

Фёдор Фёдорович скончался 10 февраля 1899 года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Примечания

Литература 
 Невельской Г. И. «Рязанские мореплаватели в тихоокеанском регионе. Первая половина 19 века» // Биографии и путевые заметки
 
 Рындин И. Ж. Материалы по истории и генеалогии дворянских родов Рязанской губернии. Вып. 6 / Под. ред., с дополнениями проф. Б. В. Горбунова. — Рязань: Узорочье, 2011. — Т. 10. — С. 213—222. — (Материалы и исследования по рязанскому краеведению).
 Чертопруд С. В. Российские адмиралы. Биографический словарь. Москва. АСТ. Астрель. Транзиткнига. 2004 г. ISBN 5-17-026732-0

Выпускники Морского кадетского корпуса
Похороненные на Смоленском православном кладбище